Ива́н Петро́вич Па́влов:
 Павлов, Иван Петрович (1830—1909) — генерал от инфантерии, член Военного совета.
 Павлов, Иван Петрович (1849—1936) — русский физиолог, Нобелевский лауреат, академик АН СССР, создатель учения о высшей нервной деятельности.
 Павлов, Иван Петрович (1868 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва.